Гомотюк — українське прізвище. Відомі носії:

 Гомотюк-Зелик Ірина (1929—2015) — українська художниця, Заслужений художник України.
 Гомотюк Оксана Євгенівна ( 17 липня 1968, смт. Гусятин, Гусятинський район, Тернопільська область, Українська РСР) — український вчений у галузі історії, доктор історичних наук, професор, фахівець з історії та документознавства, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.
 Гомотюк Евстахій (1897—1973) — український галицький вояк та кооперативний діяч, хорунжий УСС і Січових Стрільців Армії УНР.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -юк